Алфимово — название населённых пунктов в России:

 Алфимово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Алфимово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Алфимово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.